Propolis är ett släkte av svampar. Propolis ingår i familjen Rhytismataceae, ordningen Rhytismatales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar